Монтань:
  — административный округ Кот-д’Ивуара.
 Дизюит-Монтань — до 2011 года область на западе Кот-д’Ивуара.
  — коммуна во Франции (департамент Жиронда).
 Монтань — коммуна во Франции (департамент Изер).
 Шатель-Монтань — коммуна во Франции (департамент Алье).
 Монтань-Пеле — вулкан в северной части острова Мартиника (Малые Антильские острова) и её высшая точка.
 Монтань, Камиль (1784—1866) — французский военный врач, ботаник и миколог.
 Сент-Виктуар () — горная гряда на юге Франции в окрестностях Экс-ан-Прованса.

См. также 
 
 Монтан
 
 Монтень